Contea di Tyler o Tyler County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Tyler (Texas)
 Contea di Tyler (Virginia Occidentale)